

Cinema 
 La signora omicidi (The Ladykillers) – film del 1955 diretto da Alexander Mackendrick
 Ladykillers (The Ladykillers) – film del 2004 diretto da Joel ed Ethan Coen

Teatro 
 The Ladykillers – commedia di Graham Linehan del 2011